Государственный советник — название ряда должностей и званий:

 Государственный советник — чин и звание в Белоруссии:
 Государственный советник юстиции 1-го, 2-го и 3-го класса — классные чины прокуратуры.
 Государственный советник таможенной службы I, II и III ранга — персональные звания таможенных органов.
 Государственный советник — должностное лицо в Великобритании, группе которых (Государственному совету) монарх может делегировать часть своих полномочий.
 () — должность в Государственном совете Китайской народной республики ниже вице-премьера, но выше министра.
 Государственный советник () — название члена Государственного совета Норвегии, кроме государственного министра и министра иностранных дел.
 Государственный советник РСФСР — должность в РСФСР/Российской Федерации (1991—1992), член Государственного совета РСФСР, отвечающий за определённые направления политики государства.
 Государственный советник — классный чин в России:
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го, 2-го и 3-го класса, государственный советник Российской Федерации 1-го, 2-го и 3-го класса — классные чины государственной гражданской службы.
 Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации, действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1-го, 2-го и 3-го класса, государственный советник юстиции Российской Федерации 1-го, 2-го и 3-го класса — классные чины Министерства юстиции.
 Действительный государственный советник юстиции, государственный советник юстиции 1-го, 2-го и 3-го класса — классные чины Прокуратуры.
 (статский советник; ; ) — почётное звание в Финляндии.
  во Франции: при Старом порядке — название некоторых должностных лиц, теперь — название определенной категории членов Государственного совета Франции.
 Государственный советник () в Швейцарии — название члена правительства в тех франкоязычных кантонах, где правительство называется .

См. также